Saint-Laurent-des-Bois (Eure)
 Saint-Laurent-des-Bois (Loir-et-Cher)